Cézac kan syfta på:
 Cézac, Gironde
 Cézac, Lot